Peistel ist der Familienname folgender Personen:

 Carl von Peistel (1862–1930), deutscher Verwaltungsjurist im Königreich Preußen und im Freistaat Preußen
 Carl Heinrich von Peistel (1704–1782), deutscher Hymnograph und Pietist